Сусак:
 Сусак () — род растений, единственный в семействе Сусаковые.
 Сусак — единственный песчаный остров Адриатического моря.

См. также 
 Шешонк I (Сусаким) — фараон Древнего Египта, основатель 22-й династии.
 Синдром Сусака — аутоиммунное заболевание.